Le terme Vassan est un patronyme de famille d'origine française sise dans les Ardennes. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

Jacques de Vassan (vers 1600 – , Morsang-sur-Orge), écuyer, est un affairiste français.

Toponymes

Parc de Vassan, zone de préservation dans Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Le Haut-Richelieu, en Montérégie, au Québec, au Canada.
Lac Vassan, plan d'eau dans Val-d'Or, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Vassan, cours d'eau dans La Corne (MRC Abitibi et Val-d'Or (MRC La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Vassan (lieu non organisé), lieu non organisé dans Val-d'Or, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.